STP peut-être un sigle, un code ou une abréviation.

Sigle

Technologie et informatique 

 Conditions normales de température et de pression : Standard conditions for Temperature and Pressure en anglais
 Straight Through Processing
 Steiner tree problem, le problème de l'arbre de Steiner en algorithmique
 Software Technology Parks of India
 Stations de transfert d'énergie par pompage
 Solar Terrestrial Probes Programme de missions spatiales de l'agence spatiale américaines, la NASA.
 Shielded Twisted Pair, « paire torsadée blindée » en anglais, voir paire torsadée
 Signaling Transfer Point, voir signalisation SS7
 Spanning Tree Protocol, un protocole pour éviter les boucles dans un réseau local
 Space Test Program programme spatial militaire américain consacré à la mise au point de nouveaux équipements spatiaux.
 STP est l'extension des fichiers utilisant le format STEP pour les représentations en 3D.

Chimie et pharmacologie 
 Sérénité-Tranquillité-Paix, l'autre nom pour désigner une substance psychotrope connue aussi sous le nom de DOM 
 Suivi thérapeutique pharmacologique

Sociétés et syndicats 
 Société des Transports Poitevins : réseau de transports urbains de voyageurs de Poitiers (Vitalis)
 Syndicat des transports parisiens, établissement public responsable de l'organisation des transports en commun en Île-de-France, ancêtre d'Île-de-France Mobilités
 Syndicat des Techniciens de Paris
 STP est une marque américaine et un nom commercial pour des produits automobile, en particulier des lubrifiants tels que l'huile de moteur et des additifs d'huile moteur. Le nom a commencé comme une abréviation de Scientifically Treated Petroleum. La marque est détenue par Armored AutoGroup (également propriétaire de la marque Armor All), qui appartient à Spectrum Brands.

Partis politiques 
 Parti socialiste des travailleurs en Finlande

Code 
STP est un code, qui signifie :
 São Tomé-et-Príncipe, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), São Tomé-et-Príncipe a pour code alpha-2 ST
 São Tomé-et-Príncipe, selon la liste des codes pays du CIO,
 São Tomé-et-Príncipe, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 São Tomé-et-Príncipe, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, São Tomé-et-Príncipe a pour code alpha-2 TP

Abréviation et acronyme  
STP est une abréviation, qui signifie : 
 S'il te plaît
Société de traitement de presse
 S.T.P. est l'acronyme du groupe de musique Stone Temple Pilots.
 S. T. P. est l'acronyme du groupe de musique Slaughter to Prevail.

Autres 
 STP est une revue française consacrée à la critique de la bande dessinée.